A eleição presidencial brasileira de 1945 foi a décima quarta eleição presidencial e a décima segunda direta, porém é considerada a primeira verdadeiramente democrática da história, pois as eleições diretas anteriores foram marcadas pelas fraudes eleitorais, o que praticamente não ocorreu em 1945. Na eleição geral, o candidato do PSD Gaspar Dutra foi eleito com mais de 1 milhão de votos de vantagem sobre o segundo colocado. No Paraná, a diferença foi ainda maior, com Eurico fazendo quase o triplo de votos do Brigadeiro Eduardo. Na época, uma parte do estado compreendia ao Território do Iguaçú, que foi extinto apenas em 1948.

Resultado final 
Conforme o TRE-PR, foram computados 195.768 votos, sendo 290 brancos e 296 nulos. O resultado final no estado é:

1945 no Paraná
Eleições no Paraná